bł. Aleksy Nakamura (ok. 1561–1619) – japoński męczennik
 bł. Aleksy Sanbashi Saburō (ok. 1601–1622) – japoński tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Aleksy Kim Si-u (1782–1815) – koreański męczennik
 bł. Aleksy Sobaszek (1895–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Aleksy Zarycki (1913–1963) – duchowny greckokatolicki, męczennik

Zobacz też:
 Święty Aleksy